Fabricius se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johan Christian Fabricius
 Otho Fabricius
 Philipp Conrad Fabricius